«Тревор» () — фильм режиссёра Пегги Райски. В 1995 году картина удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный фильм». На 45-м «Берлинале» фильм награждён премией «Тедди». Четыре года спустя в 1998 году Джеймс Лисесн, Пегги Райски и Рэнди Стоун основали одноимённый проект, занимающийся предотвращением самоубийств среди ЛГБТ-подростков. Прототипом главного героя фильма является реальный 13-летний юноша-гей, который пытался покончить с собой.

Сюжет 
Повествование в фильме ведётся от лица 13-летнего Тревора через серию его дневниковых записей. «Дорогой дневник», — так одинокий подросток обращается к своему бумажному другу, и только с ним он может поделиться своими чаяниями и переживаниями. Страстный поклонник Дайаны Росс, Тревор борется за внимание равнодушных и безразличных к его судьбе родителей, иногда прибегая к таким способам, как имитация самоубийства. Подросток подружился с парнем из своей школы Пинки Фарадеем. Тревор сознаёт, что его чувства по отношению к новому другу больше, чем просто приятельские или дружеские. О своём отношении к Фарадею Тревор рассказал знакомому Вальтеру Стилтману, который распространил по всей школе слухи о том, что Тревор — гей. С этого момента жизнь подростка превратилась в сплошной кошмар: все друзья и знакомые отвернулись от него, и даже кумир Пинки сказал Тревору, что такому извращенцу лучше бы совсем не жить. Тревор пытается совершить суицид, отравившись аспирином. В больнице он знакомится с санитаром по имени Джек. Джек приглашает Тревора в группу поддержки для геев и покупает два билета на Дайану Росс. Тревор решает жить дальше.

В ролях

Саундтрек 
В фильме звучат следующие музыкальные композиции:
 «Theme from Mahogany» — Дайана Росс
 «It’s My Turn» — Дайана Росс
 «Fame» — Эрика Гимпел
 «Anything Goes» — Эмили Биндиджер
 «Endless Love» — Лайонел Ричи и Дайана Росс
 «Ain’t No Mountain High Enough» — Дайана Росс
 «I’m Coming Out» — Дайана Росс

Награды 
Фильм получил следующие награды:

См. также 
 Проект «Тревор»
 «Всё изменится к лучшему»
 Самоубийство гомосексуальных подростков

Примечания

Ссылки 

Фильмы-драмы США
Короткометражные фильмы США
Фильмы — лауреаты премии «Тедди»
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Короткометражные фильмы 1990-х годов